Deetjen ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Deetjen (1903–1995), deutscher Agrarfunktionär
 Heinrich Deetjen (1866–1933), deutscher Generalmajor
 Henrich Deetjen (1844–1916), deutscher Architekt
 Gustav Deetjen (1833–1910), deutscher Kaufmann und Mäzen
 Peter Deetjen (* 1932), deutsch-österreichischer Mediziner
 Stella Deetjen (* 1970), deutsche Entwicklungshelferin
 Werner Deetjen (1877–1939), deutscher Germanist und Bibliothekar

Siehe auch:
 Detjen